Kaltbrunner Bach ist der Name folgender Gewässer in Baden-Württemberg:

 Kaltbrunner Bach (Kleine Kinzig) (auch Kaltbrunnenbach), rechter Zufluss der Kleinen Kinzig bei Vortal, Gemarkung Kaltbrunn, Gemeinde Schenkenzell, Landkreis Rottweil
 Kaltbrunner Bach (Mühlbach), rechter Zufluss des Mühlbachs vor Allensbach, Landkreis Konstanz